Go Sport-Roubaix Lille Métropole ist ein französisches Radsportteam mit Sitz in Roubaix.

Als Roubaix Lille Métropole wurde das Team 2007 gegründet und besitzt seitdem eine UCI-Lizenz als Continental Team, mit der sie hauptsächlich an Rennen der UCI Europe Tour teilnehmen. Manager ist Jean-Charles Canonne, der von den Sportlichen Leitern Frédéric Delcambre, Francis Van Londersele, Daniel Verbrackel und Cyrille Guimard unterstützt wird. Sponsoren sind die Stadt Roubaix und die Region Lille Métropole. Die Mannschaft wird mit Fahrrädern der Marke Lapierre ausgestattet.

Mannschaft 2023 
Mannschaft

Erfolge 
Saison 2023

Saison 2022

Saison 2021

Saison 2020

Saison 2019

Saison 2018

Saison 2017

- keine -

Saison 2010 bis 2016 
 Roubaix Métropole européenne de Lille/Saison 2016
 Roubaix Lille Métropole/Saison 2015
 Roubaix Lille Métropole/Saison 2014
 Roubaix Lille Métropole/Saison 2013
 Roubaix Lille Métropole/Saison 2012
 Roubaix Lille Métropole/Saison 2011
 Roubaix Lille Métropole/Saison 2010

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI-Weltrangliste

UCI Africa Tour

UCI Europe Tour

Weblinks 
 Webseite des Velo Club Roubaix
 

UCI Continental Team
Radsportteam in Frankreich
Sport (Roubaix)